Jakob Svensson kan avse:

Jakob Svensson (nationalekonom) (1965–) ,en svensk nationalekonom
Jakob Magnus Svensson (1825–1908), en svensk politiker